Кли́нтон () — округ в штате Индиана, США. Официально образован в 1830 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 33 224 человека.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 049,599 км2, из которых 1 049,132 км2 суша и 0,180 км2 или 0,040 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 33 866 жителей в составе 12 545 домашних хозяйств и 9 057 семей. Плотность населения составляет 32,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 13 267 жилых строений, при плотности застройки около 13,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 89,38 %, афроамериканцы — 5,30 %, коренные американцы (индейцы) — 0,14 %, азиаты — 0,21 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 4,18 %, представители двух или более рас — 0,77 %. Испаноязычные составляли 7,32 % населения независимо от расы.

В составе 35,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,90 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,00 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 27,80 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 23,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,63 человека, и средний размер семьи 3,10 человека.

Возрастной состав округа: 27,30 % моложе 18 лет, 8,80 % от 18 до 24, 28,40 % от 25 до 44, 21,10 % от 45 до 64 и 21,10 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 36 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,30 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 93,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 45 759 USD, на семью — 53 864 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 36 385 USD против 24 378 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 862 USD. Около 6,30 % семей и 8,60 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 9,90 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 9,00 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Национальная ассоциация округов США 
  Торговая палата округа Клинтон, штат Индиана 
  Clinton County History and Genealogy from US GenWeb 
  Clinton County Economic Development

Округа Индианы